Moma (rivier)
Moma (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Moma (geslacht), een geslacht van uilen (vlinders)
Museum of Modern Art, een museum in New York